HMS Medea je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Medea (1744) 
 HMS Medea (1778) 
 HMS Medea (1800) 
 HMS Medea (1833) 
 HMS Medea (1888) 
 HMS Medea (1915) 
 HMS Medea (1925)

Medea